Lizzy Haslinghuis, alias Lizzy en Lisa MacKeag (1961), Nederlands zangeres
 Park Soo-ah, artiestennaam Lizzy (1992), Koreaans zangeres
 Personage uit Walt Disney, zie Lizzy, Juultje en Babetje (nichtjes van Katrien Duck)